La República Autónoma Socialista Soviética de Kirguistán (ruso: Киргизская Автономная Социалистическая Советская Республика) fue una RASS dentro de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia que existió desde 1926 hasta 1936. La capital era Piskek (desde 1926 Frunze, desde 1991 Biskek).

Historia 

El 14 de octubre de 1924 se creó el óblast autónomo Kara-Kirguís en la parte centroasiática de la Rusia Soviética, un año más tarde rebautizado como óblast autónomo Kirguís. La RASS de Kirguistán se creó el 1 de febrero de 1926, cuando el óblast autónomo Kirguís se reorganizó como una república autónoma. El 5 de diciembre de 1936 se convirtió en la RSS de Kirguistán, una de las repúblicas constituyentes de la Unión Soviética.

Véase también 
 República Autónoma Socialista Soviética de Kirguistán (1920-1925)
 República Socialista Soviética de Kirguistán

Referencias

Bibliografía 
 "Kirguizistán" Enciclopedia Nacional, Volumen: 4. Asanov, jefe de redacción de Y. A. 97. K K:. Estado y el Centro, 2012. 832 páginas, la Fig. ISBN 978 9967-14-104 -9

Enlaces externos 

Estados y territorios fundados en 1920
Estados y territorios desaparecidos en 1925
Repúblicas autónomas de la Unión Soviética en Asia